

Onomastica
Sancho – nome proprio di persona spagnolo maschile

Santi e beati 
 Beata Sancja Szymkowiak, ricordata il 29 agosto

Re della penisola iberica

Sovrani di Navarra e Aragona
Sancho I Garcés di Navarra (circa 865-925), primo re di Pamplona della dinastia Jimena.
Sancho II Garcés di Navarra (935-994), detto Abarca, re di Pamplona e conte d'Aragona.
Sancho III Garcés di Navarra (circa 990-1035), detto "il Grande", re di Pamplona, conte d'Aragona conte di Sobrarbe e Ribagorza e, prima conte consorte, e poi conte di Castiglia.
Sancho IV Garcés di Navarra (circa 1039-1076), detto il Nobile fu re di Pamplona.
Sancho Ramírez di Aragona (circa 1042-1094), re di Aragona (Sancho I d'Aragona) e re di Navarra (Sancho V di Navarra); fu anche conte di Sobrarbe e Ribagorza.
Sancho VI di Navarra (ca.1133-1194), detto il Saggio, fu re di Navarra.
Sancho VII di Navarra (1157 circa – 1234), detto il Forte, fu re di Navarra della dinastia Jimena.

Sovrani di Galizia, León e Castiglia
Sancho Ordóñez (circa 895-929), re della sola Galizia dal 926 al 929.
Sancho I di León (circa 935-966), detto il Grasso, re di León a due riprese, dal 956 al 958 e dal 960 al 966.
Sancho II di Castiglia (circa 1036-1072), è "Il Forte", re di Castiglia dal 1065 al 1072, poi anche re di León, inclusa la Galizia nel 1072.
Sancho III di Castiglia (1134-1158), detto il Desiderato, re di Castiglia dal 1157 al 1158.
Sancho IV di Castiglia (circa 1257-1295), detto l'Ardito, re di Castiglia e León (1284-1295).

Sovrani del Portogallo
Sancho I del Portogallo (1154-1211), detto il Popolatore, fu il secondo re del Portogallo.
Sancho II del Portogallo (1207-1248), detto il Pio, fu il quarto re del Portogallo.

Altri Sovrani

Provenza
Sancho I di Provenza – Sancho I (1161-1223), conte di Cerdagna, di Provenza e di Rossiglione.

Guascogna
Sancho I di Guascogna (772-812), duca di Guascogna.
Sancho II di Guascogna (? – 864), conte di Guascogna Citeriore, poi duca di Guascogna.
Sancho III di Guascogna (837-893), detto Mitarra o Menditarrat, duca di Guascogna.
Sancho IV di Guascogna (? – circa 960), detto il Grande, duca di Guascogna.
Sancho V di Guascogna (? – 961), duca di Guascogna.
Sancho VI di Guascogna (? – 1032), duca di Guascogna e conte di Bordeaux.

Femminile: Sancha
Sancha d'Aragona  (circa 1285-1345), principessa di Maiorca, fu regina consorte di Napoli, duchessa consorte di Calabria e contessa di consorte di Provenza, dal 1309 al 1343.
Sancha d'Aragona (1478-1506), principessa di Napoli e di Squillace, moglie di Goffredo Borgia, figlio del papa Alessandro VI.
Sancha di Castiglia (1154-1208), regina consorte d'Aragona.
Sancha I di León (circa 1013-1067), regina di León dal 1037 al 1065 e regina consorte di Castiglia (1035-1065).
Sancha II di León (circa 1192-1270), regina de jure di León assieme alla sorella Dolce nel 1230.
Sancha di Navarra (circa 862 – prima metà del X secolo), principessa di Navarra, fu prima la consorte dell'erede al trono del regno di Pamplona, sino al 905, e poi contessa consorte di Aragona.
Sancha Sánchez di Navarra (circa 900-959), regina consorte di León dal 923 al 924 e contessa consorte di Castiglia dal 932 al 959.
Sancha del Portogallo (circa 1182-1229), principessa portoghese, detta Regina Santa Sancha.
Sancha di Provenza (circa 1225-1261), principessa di Provenza, fu contessa consorte di Cornovaglia, dal 1243, e regina consorte di Germania (o dei Romani), senza essere incoronata imperatrice, dal 1257.